Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Cantabrië. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 39000.

 
Cantabrie